{{Сингл
| Название     = Proud Mary
| Обложка      =
| Исполнитель  = Creedence Clearwater Revival
| Альбом       = Bayou Country
| Сторона Б    = «Born on the Bayou»
| Дата выпуска = январь 1969<ref name="Bordowitz, Hank 1998, p. 58">Bordowitz, Hank. Bad moon rising: the unauthorized history of Creedence Clearwater Revival. Schirmer Books, 1998, p. 58</ref>
| Формат       = 7" (45 об/мин)
| Дата записи  = 1968
| Место записи = RCA Studios в Голливуде (Калифорния)
| Жанр         = рутс-рок, свомп-поп
| Композитор   = 
| Длительность = 3:07
| Лейблы       = Fantasy
| Продюсер     = Джон Фогерти
| Автор песни  = Джон Фогерти
| Предыдущий   = I Put a Spell on You
| Пред_год     = 1968
| Год          = 1969
| Следующий    = Bad Moon Rising
| След_год     = 1969
| Ещё          = 
}}

«Proud Mary» — песня американской рок-группы Creedence Clearwater Revival с их второго студийного альбома Bayou Country. Кроме того, была издана отдельным синглом. Это был первый сингл с вышеуказанного альбома. Он появился на прилавках магазинов в том же месяце, что и альбом, то есть в январе 1969 года. (Согласно другому источнику, прямо перед рождеством 1968 года.)

Песня написана её лидером Джоном Фогерти. В одном из интервью в 1969 году Джон Фогерти сказал, что написал эту песню в первые два дня после того, как закончил службу в Национальной гвардии.

Песня стала хитом в США. В чарте Billboard Hot 100 она достигла своей наивысшей второй позиции в марте 1969 года, став первым из пяти синглов в истории группы (не подряд), которые остановились ровно на 2 месте.

 Премии и признание 
В 2004 году журнал Rolling Stone поместил песню «Proud Mary» в исполнении группы Creedence Clearwater Revival на 155 место своего списка «500 величайших песен всех времён». В списке 2011 года песня находится на 156 месте.

Также «Proud Mary» вместе с ещё двумя песнями в исполнении группы Creedence Clearwater Revival — «Fortunate Son» и «Green River» — входит в составленный Залом славы рок-н-ролла список 500 Songs That Shaped Rock and Roll''.

В 1998 году оригинальный сингл «Proud Mary» группы Creedence Clearwater Revival (вышедший в 1969 году на лейбле Fantasy Records) был принят в Зал славы премии «Грэмми».

Примечания

Ссылки 
 

Песни 1969 года
Синглы 1969 года
Синглы 1971 года
Синглы 1993 года
Песни Creedence Clearwater Revival
Песни Айка и Тины Тёрнеров
Песни Тины Тёрнер
Песни Элвиса Пресли
Песни Соломона Берка
Зал славы «Грэмми»
Синглы A&M Records
Синглы Parlophone
Синглы Liberty Records
Синглы Fantasy Records
Синглы Bell Records